Il doppio del torneo di tennis Salzburg Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Apell e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Jordi Arrese e Nils Holm 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Royce Deppe /  Brent Haygarth (quarti di finale)
 João Cunha e Silva /  Tomáš Anzari (quarti di finale)

 Pablo Albano /  Marcelo Ingaramo (primo turno)
 Per Henricsson /  T. J. Middleton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salzburg Challenger 1992